Unter Vervollständigung versteht man in der Mathematik:
 Vervollständigung metrischer und insbesondere normierter Räume
 Vervollständigung uniformer Räume in der Topologie
 Ordnungsvervollständigung einer totalen Ordnung mittels Dedekindscher Schnitte
 Vervollständigung eines Maßes in der Maßtheorie
 Vervollständigung eines Rings oder eines Moduls bezüglich einer Filtrierung oder eines Ideals in der Ringtheorie, siehe Vervollständigung (Kommutative Algebra)
 Satz von Lindenbaum, Möglichkeit der Vervollständigung einer Menge prädikatenlogischer Formeln in der mathematischen Logik

Siehe auch:
 Autovervollständigung